Чалмита има више значења:

 Чалмита (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалмита (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалмита (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалмита (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалмита (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Чалмита, Часмити (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чалмита (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику